

Codici 
 CLD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mcclellan-Palomar, Carlsbad (California), Stati Uniti

Mineralogia 
 Cld – abbreviazione di cloritoide

Note